Valley est le mot anglais équivalent au français vallée.

Toponyme

Allemagne 
 Valley, une commune de Bavière ;

Canada 
 Valley, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.

États-Unis 
 Castro Valley, census-designated place (CDP) dans le comté d'Alameda en Californie ;
 , plusieurs comtés des États-Unis ; 
 Valley, une ville de l'État de l'Alabama ;
 Valley (Nebraska) ;
 Valley, census-designated place située dans l’État de Washington ;
 Cuyahoga Valley, un parc national de l'État de l'Ohio ;
 Kobuk Valley, un parc national de l'État de l'Alaska ;
 , plusieurs régions des États-Unis ;
 Monument Valley, un site naturel remarquable, situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah ;
 Silicon Valley, un pôle d'industries de pointe de l'État de Californie ;
 Sun Valley, une station balnéaire de l'État de l'Idaho ;
 West Valley, une ancienne usine de traitement du combustible nucléaire usé située dans l'État de New York.

Royaume-Uni 
 Valley, une localité du pays de Galles située sur l'île d'Anglesey.

Divers 
 Cosmetic Valley, un pôle de compétitivité français spécialisé dans la production de biens de consommation de la filière des parfums et des cosmétiques.
 Telecom Valley, un concept et une association regroupant autour de la technopole de Sophia Antipolis les entreprises œuvrant dans le domaine des télécommunications.

Voir aussi